Джузеппе Массоне () — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Турина. В декабре 1983 года совместно с другим итальянским астрономом Джованни де Санктис им был открыт астероид (30768) 1983 YK.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов